Мартин Санчез има више значења:

 Мартин Санчез (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Мартин Санчез (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику